Константи́н ():
 Константин (сын Василия I) (864/866 — 879) — византийский император — номинальный соправитель (869—879)
 Константин VII Багрянородный (905—959) — византийский император (913/945 — 959), племянник предыдущего
 Константин VIII (960—1028) — византийский император (963/1025 — 1028), внук предыдущего